Salomone ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Salomone (* 1944), argentinischer Fußballspieler
 Rocco Salomone (1883–1960), italienischer Politiker, Senator und Minister